Симонова — деревня в Вагайском районе Тюменской области, входит в состав Бегишевского сельского поселения.

География 
Деревня находится на берегу реки Башкурка.

Население

Примечания 

Населённые пункты Вагайского района